Handball-Weltmeisterschaft 2019 steht für:
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2019 in Japan
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2019 in Dänemark und Deutschland